McCloud (televisieserie), een televisieserie.
McCloud (Californië), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika.
McCloud (rivier), een rivier door de gelijknamige plaats.
Fox McCloud, een personage uit de computerspelserie Star Fox. 
Scott McCloud, gitarist van Soulside en Girls against Boys.